Ирина Павловна Калинина:
 Калинина, Ирина Павловна (род. 1936) — советский режиссёр документального кино.
 Калинина, Ирина Павловна (род. 1948) — российский художник, действительный член Российской академии художеств (2021).